98e Infanteriedivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 98e Infanteriedivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid